De Arab Nations Cup 1988  was de vijfde editie van de Arab Nations Cup en werd georganiseerd door Jordanië. Het toernooi werd voor de vierde keer gewonnen door het voetbalteam uit Irak.

Kwalificatie
Van 11 tot en met 15 juli werd een kwalificatietoernooi gehouden in Algerije.

Geplaatste teams

Groep A

Groep B

Knock-outfase

Halve finale

Troostfinale

Finale

Topscorers
4 Goals
  Ahmad Radhi
2 Goals
  Hossam Hassan
  Mohammed Jakalan
  Nart Yadaje
  Haji Adlan
  Mahmoud Hamoud

Externe link 
 Details op RSSSF

Voetbal in Jordanië
Voetbal in 1988
Arab Nations Cup
Sportevenement in Jordanië